Мировые рекорды в тяжёлой атлетике — наивысшие результаты, показанные атлетами в отдельных упражнениях и по сумме упражнений на соревнованиях, которые соответствуют всем требованиям Международной федерации тяжёлой атлетики.

До 1973 года регистрировались рекорды в жиме, рывке, толчке и по сумме троеборья. С 1972 года после исключения из программы тяжелоатлетических соревнований жима, рекорды фиксируются в рывке, толчке и по сумме двоеборья. В 1993, 1998 и 2018 годах в связи с изменением границ весовых категорий регистрация действующих мировых рекордов начиналась заново.

Действующие рекорды (с 2018 года)

Мужчины

Женщины

Исторические рекорды

Мужчины (1998—2018)

Женщины (1998—2018)

Мужчины (1993—1997)

Женщины (1993—1997)

Мужчины (1973—1992)

Женщины (1988—1992)

Мужчины (1920—1972)

См. также 
 Список рекордов Азии по тяжёлой атлетике

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация тяжёлой атлетики
 
 
 
 
 
 

Спортивные мировые рекорды
Рекорды в тяжёлой атлетике